Со́лвита А́болтиня (, род. 19 февраля 1963, Рига) — председатель Сейма Латвии и министр юстиции (2004—2006). Депутат 8, 9, 10, 11 и 12 Сейма. Являлась председателем партии «Новое время» и затем политического объединения «Единство». С февраля 2018 года вернулась на дипломатическую службу.

Биография 
Солвита Аболтиня (урождённая Мартынова) родилась в 1963 году, в Риге. В 1981 году закончила 5-ю Рижскую среднюю школу и поступила на юридический факультет Латвийского государственного университета, который окончила в 1986 году. После восстановления государственной независимости Латвии работала в Министерстве иностранных дел, с 1995 года возглавляла его консульский департамент.

В 2008 году стала председателем партии «Новое время». В 2004—2006 годах в 9-м Сейме работала в юридической комиссии и комиссии по европейским делам.

В ноябре 2017 года исключена из партии «Единство» «за несоблюдение внутренней партийной дисциплины».

С мая 2015 года Солвите Аболтине в числе других европейских политиков был запрещён въезд в РФ.

C 2018 года — посол Латвии в Италии.

Семейное положение 
Замужем, двое детей.

Примечания

Ссылки 
 Ziņas publicētas deputātu kandidāta sniegtajā redakcijā

Выпускники Латвийского университета
Депутаты восьмого Сейма Латвии
Депутаты девятого Сейма Латвии
Депутаты десятого Сейма Латвии
Депутаты одиннадцатого Сейма Латвии
Депутаты двенадцатого Сейма Латвии
Вице-спикеры парламентов
Министры юстиции Латвии
Председатели юридической комиссии Сейма Латвии
Председатели Сейма Латвии
Члены «Нового времени» (Латвия)
Женщины-политики Латвии
Послы Латвии в Италии